Журнал европейской истории права (Журнал европейской истории права) — это юридически-исторический журнал, публикуемый на английском и немецком языках, который выходит два раза в год. Он адресована историкам права и романистам из всех европейских стран. Помимо научных исследований и анализа, журнал также содержит обзоры книг на юридическую историческую тематику.

Журнал издается лондонским издательством STS Science Center Ltd с 2010 года. Подготовкой к его публикации также занимается общество истории права The European Society for History of Law. Все материалы рассматриваются научным консультативным советом. Журнал JEHL зарегистрирован в Scopus и ERIH PLUS.

Ссылки 
 Журнал европейской истории права. Веб-сайт Европейского общества истории права
 Журнал европейской истории права. Научный центр STS.
 Онлайн-библиотека Центральной и Восточной Европы — Избранные статьи для бесплатной загрузки

Печатные издания, возникшие в 2010 году
Журналы Великобритании
Юридические журналы